Moshe Weinberg ist der Name folgender Personen:

 Moshe Weinberg (1928–2018), deutscher Maler und Bildhauer, siehe Max Weinberg (Maler)
 Moshe Weinberg (1939–1972), israelischer Ringer-Trainer, siehe Mosche Weinberg